Kalwa (Maharashtra), een plaats in de Indiase staat Maharashtra
 Kalwa (Rajasthan), een plaats in de Indiase staat Rajasthan
 Kalwa (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Ostródzki, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Kalwa (Pommeren), een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren